Prefectura de Fukushima, prefectura del Japó 
 Fukushima (ciutat), capital de la prefectura homònima.
 Fukushima (Hokkaido), ciutat del Japó a l'illa de Hokkaido.
 Fukushima (Osaka), districte de la ciutat d'Osaka.
 Accident nuclear de Fukushima I